Села:
 Заставці — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Монастириський район
 Заставці — Хмельницька область, Старосинявський район